Адоптація () — виховування в сім'ях прийомних дітей, які залишилися без піклування рідних батьків..

 Адоптація (юриспруденція) — в юриспруденції
 Адоптація (римське право)
 Адоптація (теологія) — боговсиновлення, адоптація у богослов'ї, адаптовані діти Божі

Див. також 
 Адопціонізм
 Адаптація (значення)

Примітки